Юджин Саймон (; р. 11 июня 1992, Англия, Великобритания) — английский актёр и фотомодель. Известен исполнением ролей Джерома в телесериале «Обитель Анубиса» и Ланселя Ланнистера в «Игре престолов». В качестве модели он представлен агентством Models 1 .

Фильмография